У́лица Седьмо́го Ноября́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица 7 Ноября — улица в Брянске.
 Улица 7 Ноября — улица в Орле.
 Улица 7 Ноября — улица в Стерлитамаке Республики Башкортостан.

Крым 
 Улица 7 Ноября — улица в Севастополе.

См. также 
 Улица 25 Октября
 Переулок 7 Ноября — переулок в Брянске.

 B07